Universidad SC (formellement Universidad de San Carlos, mais plus connu sous ) est un club de football guatémaltèque situé à Guatemala au Guatemala. Il a été fondé en 1922.

Club de football au Guatemala
Club de football fondé en 1922
Sport à Guatemala